John Butler (1728–1796) – brytyjski lojalista
 John Butler (1871–1959) – brytyjski lekkoatleta, chodziarz
 John Cornelius Butler (1887–1953) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 John Butler (ur. 1975) – folkowy muzyk australijski